Temaxcaltitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Temaxcaltitla, Veracruz, Mariano Escobedo, 
 Temaxcaltitla, Hidalgo, Huejutla de Reyes,